Flüchtlingshilfe steht für:
 Engagement in der Hilfe für Flüchtlinge

Organisationen:
 Säkulare Flüchtlingshilfe, für religiös Verfolgte (z. B. nach Apostasie) und religionsfreie Flüchtlinge
 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Schweizer Dachverband von Hilfswerken
 UNO-Flüchtlingshilfe, deutscher Partner des Flüchtlingshilfswerk UNHCR